La Kypello Kyprou 1964-1965 fu la 23ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo primo titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono dodici, cioè le undici squadre di A' Katīgoria 1964-1965 e l', vincitore della B' Katīgoria 1964-1965. Era previsto un turno di play-off, seguito da tre turni: primo turno, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuali supplementari e ripetizione in casa della squadra che giocava in trasferta in caso di perdurante pareggio. Il sorteggio era integrale e riguardava sia la squadra che avrebbe disputato il turno in casa sia le squadre ammesse direttamente ai quarti.

Risultati

Turno di play-off
Gare giocate il 5 giugno 1965.

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Tabellone dei quarti

 ammesso alla Coppa delle Coppe 1965-1966

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1964-1965
 B' Katīgoria 1964-1965

Collegamenti esterni

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
1964-65